

Azienda 
 Debrunner Koenig Holding – azienda di commercio all'ingrosso svizzera

Persone 
 Albert Debrunner – linguista e accademico svizzero
 Catherine Debrunner – atleta paralimpica svizzera
 Hans Werner Debrunner – storico svizzero
 Irène Debrunner – nuotatrice svizzera
 Richard Debrunner – wrestler svizzero